As lutas da categoria de peso galo masculino (-56 kg) do boxe nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 foram disputadas entre os dias 13 e 21 de agosto no Pavilhão 6 do Riocentro. O cubano Robeisy Ramírez foi o campeão, derrotando o norte-americano Shakur Stevenson na final por decisão dividida.

Resultados

Fase final

Fase preliminar

Chave superior

Chave inferior

Galo masculino